Ма́рцин Ораце́вич (; около 1720, Стара-Любовня — 1789, Краков) — польский легендарный герой, участник обороны Кракова от русских войск во время Барской конфедерации в июне 1768 года. Легенда, популярная в Кракове, приписывает ему убийство серебряной пуговицей предводителя русского войска некоего полковника Ивана Панина.

Биография 
Марцин Орач родился около 1720 года в словацком городе Стара Любовня. 17 ноября 1745 года Марцин Орач, приняв гражданство Кракова, сменил фамилию на Орацевич. С 1747 по 1775 год Марцин Орацевич проживал в Старом доме на Главном рынке Кракова. Занимался ремесленными работами. С 1765 по 1773 год Марцин Орацевич был старшим ремесленного цеха. Был членом стрелецкого краковского Братства Куркове.

Согласно легенде 22 июня 1768 года Марцин Орацевич участвовал в обороне Кракова от русских войск.

Впервые о Марцине Орацевиче и его легендарном подвиге упомянул францисканец Винцентий Вытыкович в 1792 году. Согласно сочинению Вицентия Вытыковича во время обороны городских стен Марцин Орацевич после второго неудачного выстрела в русского офицера зарядил ружьё серебряной пуговицей с жупана и убил ею русского полковника Ивана Панина, после чего русские войска отступили от Кракова:

«Когда пушки не смогли разбить ворота, Панин верхом на коне со своими офицерами стал искать место и способ разрушить Флорианские ворота. В это время один из обывателей мещанин и подмастерий Марцин Орацевич, будучи на городской стене, зарядил ружьё и выстрелили в Панин, угодив ему в грудь, но тот был одет в кольчугу и пуля не повредила ему и он не пострадал. Поняв, что Панин защищён в кольчугой, Орацевич повторно зарядил оружие и выстрелил в голову, но Панин уклонился. Марцин Орацевич после двух неудачных выстрелов  снова зарядил  ружьё пуговицей с жупана и, метясь в голову, попал ему в зубы и Панин упал с коня. … Русские, потеряв при штурме своего предводителя, отошли к Чишину. Цистерцианцы собрали тела погибших русских офицеров и похоронили их в саду, где сейчас Стрелецкий сад».

Польский историк Владислав Конопчинский не подтверждает штурма русскими войсками Кракова 22 июня 1768 года и существование полковника Ивана Панина.

В 1889 году краковские власти позволили российским представителям забрать останки погибших офицеров, погибших в 1768 году. Во время эксгумации были обнаружены останки одного человека, под левой глазницей которого находилось большое отверстие, характерное для огнестрельного ранения.

Различные версии объяснения легенды 
Существуют различные версии объяснения этой легенды:
 Обороняющиеся не имели достаточного запаса боеприпасов, поэтому применяли при обороне городских стен подручные средства. Легенда о Марцине Орацевиче, убившего русского офицера, пытается приукрасить слабую готовность города к обороне.
 Серебряная пуговица символизирует серебряную пулю и упоминается в контексте суеверия, согласно которому нечистую силу можно убить только серебряной пулей. Обороняющееся думали, что среди нападающих есть украинские характерники, которых, согласно суеверию, невозможно было убить обычной пулей. Францисканец Вицентий Выткывеч, знакомый с этим суеверием и, не желая его оглашать в своём сочинении, заменил серебряную пулю пуговицей с жупана.

Память 
 В 1890 году в Стрелецком парке около Целестата был установлен бюст Марцина Орацевича.
 В 1897 году на стене краковского барбакана была установлена мемориальная табличка со словами:

«DNIA 22 CZERWCA 1768 ROKU MARCIN ORACEWICZ MIESZCZANIN I PASAMONIK KRAKOWSKI STRZAŁEM Z MURÓW MIASTA ZABIŁ PUŁKOWNIKA ROSYJSKIEGO, SKUTKIEM CZEGO ROSYANIE DNIA TEGO OD MIASTA ODSTĄPILI. 1897.»

(22 июня 1768 года Марцин Орацевич краковский гражданин и подмастерий выстрелом с городских стен убил русского полковника, после чего русские в этот же день отступили от города. 1897)

Примечания

Ссылки 
 Adam Chmiel: Marcin Oracewicz, mieszczanin krakowski : opowiadanie z przeszłości Krakowa. Kraków: Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1897
 Janina Bieniarzówna, Oracewicz Marcin. Polski Słownik Biograficzny. T. 24. Kraków: PAN, 1979. стр. 150—151

Персоналии:Краков
Легенды Польши
Краковские традиции